Presles (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Presles (Isèra), municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Presles (Val-d'Oise), municipi al departament de Val-d'Oise (regió de l'Illa de França)
 Presles-et-Boves, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Presles-en-Brie, municipi al departament de Sena i Marne (regió de l'Illa de França)
 Presles-et-Thierny, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Aiseau-Presles, municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona, compost per les viles d'Aiseau, Presles, Pont-de-Loup